Miejscowości w USA:
 Pigeon – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Pigeon – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Gminy w USA:
 Pigeon (ang. Pigeon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Pigeon (ang. Pigeon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Pigeon (ang. Pigeon Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Pigeon (ang. Pigeon Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Pigeon (ang. Pigeon Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau